Эстонский легион СС (, ), полное название Эстонский добровольческий легион СС () — эстонское добровольческое формирование войск СС, набиравшееся из эстонских добровольцев. Стало ядром будущей 20-й эстонской пехотной дивизии СС.

Образование 
28 августа 1942 года немецкие оккупационные власти Эстонии объявили о создании будущего эстонского добровольческого формирования, окончательно же оно появилось 1 октября 1942 года. Командиром Эстонского легиона СС стал оберфюрер Франц Аугсбергер, который позднее командовал 3-й эстонской добровольческой бригадой СС. 13 октября 1942 прибыли первые 500 добровольцев, весной за счёт вербовки полицейских численность легиона выросла до 1280 человек.

Подразделения

Батальон «Нарва» состоял из 800 человек, которые прошли в 1943 году обучение в Дембице и в апреле были включены в состав 5-й танковой дивизии СС «Викинг», воевавшей на Украине. Батальон «Нарва» заступил на службу вместо Финского добровольческого батальона СС, который был отозван с фронта по политическим соображениям. Недалеко от города Изюм 5-я танковая дивизия СС держала оборону против войск Красной Армии: из 800 бойцов батальона в боевой готовности было не более трети. В январе — феврале 1944 года во время Корсунь-Шевченковской операции батальон «Нарва» был практически полностью разгромлен, бросив всё своё вооружение и чудом вырвавшись из кольца по пути, который получил название «Врата в ад».

3-я эстонская добровольческая бригада СС 
В марте 1943 года немецкие оккупационные власти в лице рейхскомиссариата Остланд объявили о мобилизации эстонских мужчин, родившихся с 1919 по 1924 годы. В ряды Эстонского легиона СС были призваны 5300 человек и ещё 6800 в качестве «хиви» (вспомогательный небоевой персонал). Из призывников были созданы 2-й эстонский полк СС и эстонская добровольческая бригада СС, появившаяся 5 мая 1943 года. В октябре были призваны на службу уроженцы 1925 и 1926 годов, но из этого контингента около 5 тысяч человек дезертировали и ушли в Финляндию, где служили в рядах вооружённых сил Финляндии и составили . Оставшиеся призывники были включены в эстонскую бригаду СС, получившую 3-й номер 22 октября 1944 года.

20-я добровольческая пехотная дивизия СС (1-я эстонская) 
К январю 1944 года положение на фронте для нацистcкой Германии ухудшилось настолько, что 1 февраля была объявлена всеобщая мобилизация. Последний премьер-министр Эстонии Юри Улуотс поддержал мобилизацию, рассчитывая на то, что Германия сумеет признать независимость Эстонии. Около 38 тысяч человек были призваны в ряды вермахта и СС, а после возвращения личного состава 200-го финского пехотного полка была образована 20-я добровольческая пехотная дивизия войск СС (она же 1-я эстонская дивизия СС).

См. также 
 Латышский добровольческий легион СС

Примечания

Ссылки 
 Сайт, посвящённый Эстонскому Легиону

Эстонский коллаборационизм
Прибалтийские коллаборационистские формирования
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году
Войска СС